Dette ord har flere betydninger:
 Det lag på tændernes overflade, som også kaldes plak.
 Det lag, som skal modstå trafikslid. Se belægning (trafik).
 De forskellige fladebehandlinger, som udføres i moderne teknik. Se belægning (teknisk).
 Mængden af gæster på et hotel eller et sygehus (belægningsgrad).